Polanos puede referirse a dos pueblos eslavos de Europa:

 Polanos occidentales, asentados en la cuenca del río Warta, en la actual Polonia, y antecesores de la dinastía Piast.
 Polanos orientales, asentados en la cuenca del río Dniéper, en la actual Ucrania.